Icon (englisch ‚Bildzeichen‘) steht für:

 Piktogramm, ein selbsterklärendes Bild
 Icon (Blackpool Pleasure Beach), eine Achterbahn
 Icon (Computer), ein spezielles Piktogramm in der EDV
 Icon (Programmiersprache)
 Icon (Band), britische Rockband
 Icon (Film), romantisches Coming-of-Age-Drama von Tony Ahedo
 ICON Aircraft, US-amerikanischer Hersteller von Leichtflugzeugen
 ICON-SCM, deutscher Softwarehersteller
 Unisys ICON, ein Computer von Unisys
 Icon Productions, ein Filmproduktionsunternehmen von Mel Gibson
 Geely Icon, ein Pkw-Modell

Musikalben:
 Icon (Paradise-Lost-Album), Studioalbum (1993)
 Icon (Eric-Clapton-Album), Kompilationsalbum (2011)
 Icon (Michael-Jackson-Album), Kompilationsalbum (2012)
 ICON (John-Lennon-Album), Kompilationsalbum (2014)
 ICON (Ringo-Starr-Album), Kompilationsalbum (2014)

ICON steht als Abkürzung für:
 ICON (Wettervorhersagemodell) (ICOsahedral Nonhydrostatic), das globale numerische Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes
 Ionospheric Connection Explorer, US-Forschungssatellit
 Iowa Science Fiction Convention, seit 1975 stattfindende US-amerikanische Science-Fiction-Convention

ICoN steht für:
 Consorzio ICoN, ein italienisches Universitätskonsortium für Italianistik

I-CON steht für:  
 I-CON (Convention), seit 1982 jährlich in Suffolk County, New York, stattfindende Science-Fiction-Convention

Siehe auch:
 Icoon 
 Ikon (Begriffsklärung)
 Ikone (Begriffsklärung)
 ICONO
 Aiken

Abkürzung